Der Murjani Cup 1983 war ein Tennisturnier der Damen in Palm Beach Gardens. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 30. Januar bis 6. Februar 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Palm Beach Gardens